Сидиро́кастрон — греческий топоним. Может означать:

 Сидирокастрон (Сере) — малый город.
 Сидирокастрон (Лакония) — деревня в общине Анатолики-Мани.
  — деревня в общине Трифилия.